Jeger ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Jeger (* 1953), Schweizer Musiker und Filmkomponist
 Eustachius Jeger (1653–1729), Ratskonsulent und Verfasser der Schwäbisch Gmünder Rechtsbücher
 Franz Josef Jeger (1909–1997), Schweizer Politiker (CVP)
 Lena Jeger, Baroness Jeger (1915–2007), britische Journalistin und Politikerin
 Mateja Jeger (* 1995), kroatische Tischtennisspielerin

Jeger bezeichnet außerdem:
 Jeger Carrocerias, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Jäger (Begriffsklärung)
 Jaeger
 Jegher